Breese (Brandenburg)
Breese (Illinois)